Giugni (famiglia) - famiglia storica di Firenze
 Bartolomeo Giugni – arcivescovo cattolico italiano
 Gino Giugni –  politico e accademico italiano
 Jole Giugni Lattari –  politica italiana